Лу́ций Верги́ний Трико́ст () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Вергиний Трикост — консул 435 года до н. э.;
 Луций Вергиний Трикост — военный трибун с консульской властью 402 года до н. э., сын предыдущего;
 Луций Вергиний Трикост — военный трибун с консульской властью 389 года до н. э., сын предыдущего.